

Cinema 
 Birdland - film del 2018 diretto da Peter Lynch

Geografia 
 Birdland – jazz club a New York, in origine sulla cinquantaduesima strada
 Birdland – parco ornitologico a Bourton-on-the-Water, Gloucestershire, Inghilterra
 Birdland – quartiere di San Diego, California
 Birdland – soprannome di un quartiere di Halifax in Canada (la zona a ovest di Clayton Park)

Musica 
 Birdland – gruppo musicale indie inglese dei tardi anni '80
 Birdland – album dell'omonimo gruppo musicale del 1991
 Birdland – album dei The Yardbirds del 2003
 Birdland – brano scritto da Joe Zawinul nel 1977, e inciso dai Weather Report e dai Manhattan Transfer
 Birdland – singolo di Chubby Checker del 1963

Radio 
 Birdland – programma radiofonico della Radio Svizzera Italiana che tratta della storia del jazz

Televisione 
 Birdland – serie televisiva statunitense prodotta da Walter F. Parkes